Justin Falk (né le  à Snow Flake, dans la province du Manitoba au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière de joueur 

Il remporte la Coupe Calder 2016 avec les Monsters du lac Érié.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 || Stampeders de Swan Valley || LHJA ||56 ||0 ||8 ||8 ||46 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2004-2005 || Hitmen de Calgary || LHOu ||4 ||0 ||0 ||0 ||2 ||5 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2005-2006 || Hitmen de Calgary || LHOu ||5 ||0 ||2 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Chiefs de Spokane || LHOu ||48 ||0 ||8 ||8 ||35 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Chiefs de Spokane || LHOu ||62 ||3 ||12 ||15 ||88 ||6 ||0 ||0 ||0 ||8 
|-
|2007-2008 || Chiefs de Spokane || LHOu ||72 ||4 ||22 ||26 ||98 ||21 ||1 ||4 ||5 ||12 
|-
|2008-2009 || Aeros de Houston || LAH ||65 ||0 ||3 ||3 ||44 ||20 ||0 ||2 ||2 ||4
|-
|2009-2010 || Aeros de Houston || LAH ||69 ||3 ||6 ||9 ||87 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Wild du Minnesota || LNH ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 || Aeros de Houston || LAH || 55|| 3|| 11|| 14|| 41|| 24|| 0|| 5|| 5|| 33
|-
|2010-2011 || Wild du Minnesota || LNH ||22 ||0 ||3 ||3 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2011-2012 || Wild du Minnesota || LNH ||47 ||1 ||8 ||9 ||54 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2012-2013 || Wild du Minnesota || LNH || 36|| 0|| 3|| 3||40 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2013-2014 || Rangers de New York || LNH || 21 || 0 || 2 || 2 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Wild de l'Iowa || LAH || 39 || 1 || 6 || 7 || 34 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Wild du Minnesota || LNH || 13 || 0 || 0 || 0 || 7 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 5 || 1 || 1 || 2 || 7 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Monsters du lac Érié || LAH || 32 || 2 || 7 || 9 || 43 || 17 || 0 || 4 || 4 || 8
|-
| 2015-2016 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 24 || 0 || 4 || 4 || 17 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Americans de Rochester || LNH || 10 || 0 || 0 || 0 || 11 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Sabres de Buffalo || LNH || 52 || 0 || 8 || 8 || 29 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Sabres de Buffalo || LNH || 46 || 1 || 1 || 2 ||	28 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Eagles du Colorado || LAH || 8 || 1 || 1 || 2 ||6  || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Senators d'Ottawa || LNH || 10 || 0 || 0 || 0 || 11 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Senators de Belleville || LNH || 18 || 1 || 4 || 5 || 10 || - || - || - || - || -

| 279|| 3 || 30 || 33 || 219 || 4 || 0 || 0 || 0 ||2

Trophées et distinstions

Ligue américaine de hockey 

 Il remporte la Coupe Calder avec les Monsters du lac Érié en 2015-2016.

Ligue canadienne de hockey 

 Il remporte la Coupe Memorial avec les Chiefs de Spokane en 2007-2008.

Ligue de hockey de l'Ouest 

 Il remporte la Coupe Ed Chynoweth avec les Chiefs de Spokane en 2007-2008.

Notes et références 

Naissance en octobre 1988
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage du Wild du Minnesota
Joueur des Hitmen de Calgary
Joueur des Chiefs de Spokane
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Défenseur de hockey sur glace
Champion de la Coupe Calder
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur des Rangers de New York
Joueur du Wild de l'Iowa
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Eagles du Colorado
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Senators de Belleville